Hiroshi Araki, een Japans astronoom.
 Nobuyoshi Araki, een Japans fotograaf en kunstenaar.
 Sadao Araki, een voormalig Japans politicus en militair.